María de Módena (en italiano: Maria d'Este; Módena, 5 de octubre de 1658 - París, 7 de mayo de 1718), reina de Inglaterra, Escocia e Irlanda, fue la consorte del rey Jacobo II de Inglaterra. Fue la segunda de los tres hijos de Alfonso IV de Este, duque de Módena y de Reggio, y de Laura Martinozzi (sobrina del célebre cardenal Julio Mazarino).

Primeros años y matrimonio 

Su hermano menor, Francisco, sucedió a su padre como duque después de su muerte en 1662, cuando María tenía cuatro años.

La madre de María y Francisco, Laura Martinozzi, fue estricta con ellos y se convirtió en regente del ducado a medida que su hijo crecía. La educación de María fue excelente; hablaba francés e inglés con fluidez, tenía un buen conocimiento del latín.

Tuvo una estricta crianza católica, y llegó a pensar en ser abadesa de una orden religiosa fundada por su madre. Fue la elegida por el rey Luis XIV de Francia para ser la novia católica del viudo Jacobo, duque de York —futuro rey Jacobo II de Inglaterra—, el cual se había convertido al catolicismo. El matrimonio por poderes se celebró en el palacio ducal de Módena, el 30 de septiembre de 1673. La ceremonia formal de matrimonio se llevó a cabo en la ciudad de Dover, en Kent, el 21 de noviembre de ese mismo año.

La unión obedecía a aspectos políticos y dinásticos urgentes. Jacobo tenía dos hijas protestantes de su primer matrimonio, María y Ana. Un hijo varón nacido de este segundo casamiento sería algún día rey, un rey católico. Aunque María era hermosa y encantadora —Carlos II llegó inclusive a cortejarla—, los ingleses la detestaron por su catolicismo. El ingenio popular le puso el sobrenombre de Madame Este. Las rumores, además, alegaban que ella era un agente secreto del papa Clemente X, que habría presionado su candidatura como una novia conveniente para el duque de York. Durante el supuesto complot papista (1678), en el que su secretario Coleman fue una víctima, ella y Jacobo partieron al extranjero discretamente.

Hijos 

Las consideraciones dinásticas exigían un hijo de manera apremiante. Su primer embarazo terminó en un aborto (1674), y los 10 siguientes también fueron abortos o, si llegaban a lograrse, fueron hijos fallecidos en la infancia. Después de la ascensión de Jacobo al trono en 1685, la cuestión de si María lograría concebir un hijo llegó a ser más significativa, porque este, criado en la fe católica, sería el futuro rey de Inglaterra. 

En 1688, María finalmente dio a luz a un hijo vivo, Jacobo Francisco Eduardo. El acontecimiento causó mucha especulación. Se llegó a sugerir que el niño había nacido muerto y que fue cambiado por otro, mientras sacaban el cadáver en una cacerola para disimular. Por razones políticas, un nacimiento real era un acontecimiento muy público, al menos: mucha gente habría tenido que ser cómplice en esta inverosímil conspiración. Sin embargo los rumores fueron tan inquietantes que Jacobo tuvo que convocar dos sesiones extraordinarias de su Consejo Privado para oír testimonios probatorios de que el príncipe de Gales era sin lugar a dudas hijo de la reina. 

La influencia que tuvo María en Jacobo —cuya atención se concentraba en una serie de amantes— favoreció a los jesuitas y al absolutismo según el modelo francés.

Exilio 

Algunos meses después del nacimiento del heredero, el complot de los aristócratas Whigs —más conocido como la Revolución Gloriosa— estalló. María huye a Francia con su hijo (10 de diciembre de 1688). Los conspiradores habían invitado a la hija mayor de Jacobo, María, con su marido, Guillermo de Orange, a que tomaran el trono. Jacobo logra huir y reunirse con su familia el 23 de diciembre. En el exilio, residieron como huéspedes del rey Luis XIV en el castillo de Saint-Germain-en-Laye.

Reina madre en el exilio y muerte

Cuando Jacobo murió (6 de septiembre de 1701), María logra convencer a Luis XIV de que reconozca a su hijo como rey de Inglaterra y de Escocia, hecho que aceleró la participación inglesa en la guerra de Sucesión española. Ella apoyó a los jacobitas exiliados con lo mejor de sus habilidades. 

El nuevo rey con tan solo 13 años, la reina madre María asume la "regencia" durante tres años hasta la mayoría de su hijo.

La reina María conquista rápidamente la estima de su prima por matrimonio el Rey de Francia que no duda en citar su comportamiento como ejemplo a su familia y a su corte y nunca olvida invitarla y reservarle un lugar de honor durante eventos importantes, celebrado en Versalles.

Se había sometido a una cirugía en 1703 y 1705 para el diagnóstico de cáncer de mama, ahora se quedaba con frecuencia en Chaillot cuando no vivía en Saint-Germain. En este monasterio pasaba mucho tiempo casi todos los veranos con su hija Luisa María, quien actuaba como una amiga cercana y consoladora de su madre. En Chaillot, Maria Beatriz también se enteró en 1711 de que su hijo, después de las charlas preliminares sobre la Paz de Utrecht, aún por concluir debería perder el reconocimiento de Luis XIV como rey de Inglaterra y tener que abandonar Francia. De hecho, Jacobo Francisco Eduardo fue exiliado en 1712. Pero Maria Beatriz no solo tuvo que separarse de su hijo sino que tiene el dolor de perder a su hija en 1712 de viruela a la edad de 19 años. María Beatriz fue golpeada duramente por su muerte. Durante años había intentado en vano encontrar un marido adecuado para ella. Ambos eventos continúan afectando la salud de la ex reina. Tres años después, el Rey Sol muere y el regente Felipe I de Orleans, se acerca a la Casa de Hannover, respeta a la reina madre y la deja vivir en su dorado exilio. 

Privada de la compañía de su familia, la reina María vivió el resto de sus días en Chaillot y Saint-Germain en la pobreza virtual, incapaz de viajar por sus propios medios porque todos sus caballos habían muerto y no podía permitirse reemplazarlos.

A principios de 1714 enfermó de tal gravedad que su muerte parecía inminente, razón por la cual envió cartas de despedida a Luis XIV y a Madame de Maintenon; pero ella se recuperó.

María había gastado casi toda su fortuna para invertir en hacer realidad las pretensiones políticas de su marido y su hijo de gobernar Gran Bretaña. Aunque la reina Ana había dado permiso en diciembre de 1713 para enviar finalmente los pagos a María por su Wittum, no recibió dinero. Anne murió solo ocho meses después y su sucesor Jorge I no le importaba este tema. Así que la ex reina pasó sus últimos años en circunstancias bastante modestas, pero sin embargo trató de trabajar por los derechos de su hijo después del acceso de Jorge al trono. Pero la primera revuelta jacobita fracasó en 1715; al "Viejo Pretendiente" se le negó la corona real inglesa. La última vez que vio a su hijo fue a principios de 1716 cuando se quedó en Saint-Germain por un tiempo después de regresar de Escocia. Al menos María Beatriz pudo encontrarle a su futura esposa María Clementina Sobieska.

Murió, de cáncer mamario y por neumonía complicada por un absceso en el lado izquierdo del pulmón, en el castillo de Saint-Germain-en-Laye, en París, el 7 de mayo de 1718, a los 59 años de edad. Al día siguiente Liselotte del Palatinado escribió una especie de necrológica en la que comentaba que la fallecida había sido una reina buena y piadosa y que había dado todo lo que poseía a los pobres y nunca se quejó de su desgracia. Fue sepultada en la abadía de Chaillot. Años más tarde, su tumba fue destruida durante la Revolución francesa. Sus entrañas se guardan en la capilla del Colegio Escocés, hoy "Escuela Santa Genoveva", en París en el distrito 5. 

María fue recordada con cariño por sus contemporáneos franceses, tres de los cuales, Isabel Carlota del Palatinado, el Duque de Saint-Simon y el marqués de Dangeau, la consideraron una "santa".

Canonización

En 2007 se creó un comité en Módena para obtener de la autoridad eclesiástica la introducción de la causa de canonización de la reina María Beatriz, reconociendo en la vida de la reina "... todos los elementos que distinguen la santidad", es decir, una forma de vida moralmente irreprochable e inexpugnable y la virtud de la renuncia: "María Beatriz supo renunciar a un trono en nombre de su fe, siguiendo el lema:" el Reino de los Cielos no se puede cambiar por un reino terrenal, por grande que sea es ". En un mundo donde el lema dominante es "haz lo que quieras" y donde cada pequeña renuncia a los bienes materiales parece insoportable, Maria Beatrice es un ejemplo de vida, un verdadero faro».

Testimonios contemporáneos 
Sus contemporáneos dicen de ella que era guapa, gentil y regia de porte, afable, siempre de buen humor y muy religiosa, por lo que incluso bajo las elegantes ropas vestía cilicio y antes de acostarse rezaba larga y devotamente de rodillas en el suelo frío. Como toda la familia Este, era culta y amante de las artes y la literatura, por lo que se rodeó de artistas y escritores. Hizo que Benedetto Gennari, un pintor de la corte, hiciera frescos en Hampton Court, y despertó el interés por la pintura, la música, el canto, la ópera y el teatro.

Hay quienes afirman que esto contribuyó al desarrollo del arte inglés de la época. El historiador inglés Martin Haile que lo estudió y describió por primera vez en la obra Reina María de Modena. Su vida y cartas publicadas en 1905, afirma que «... cuanto más leemos tus cartas y conocemos tu carácter, más crecemos en estima y admiración por ti».

Ancestros 

 

 id=xkAwAAAAYAAJ&pg=PA106}}</ref>

Referencias 

Nobles de Reino Unido
Princesas de la casa de Este
Reinas consortes de Inglaterra del siglo XVII
Consortes reales de Escocia
Reinas consortes de Inglaterra con los Estuardo
Nacidos en Módena
Fallecidos en Saint-Germain-en-Laye
Modena, Maria
Jacobo II de Inglaterra
Nobles italianas del siglo XVII
Nobles italianas del siglo XVIII